Rottorf steht für:
 Rottorf (Königslutter am Elm), ein Ortsteil von Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt
 Rottorf (Winsen), ein Ortsteil von Winsen (Luhe), Landkreis Harburg
 Rottorf am Klei, ein Ortsteil von Rennau, Landkreis Helmstedt

Rottorf ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Schwartzkoppen-Rottorf (1819–1897), deutscher Politiker und Publizist

Siehe auch:
 Rottorp